Poppen steht für:

 Geschlechtsverkehr, siehe Geschlechtsverkehr #Umgangssprachliche Begriffe
 Puffen von Lebensmitteln, siehe gepuffte Lebensmittel
 Poppen (Gemeinde Sarleinsbach), Ortschaft der Marktgemeinde Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Poppen (Gemeinde Straden), Rotte in der Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Poppen ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Poppen (* 1956), deutscher Violinist und Dirigent

 Irmgard Poppen (1924–1963), deutsche Violoncellistin
 Marion Poppen (* 1932), deutsche Politikerin (SPD) und Sportfunktionärin

Siehe auch:
 Poppen & Ortmann, deutsches Medienunternehmen
 Popper